Stéphane Veilleux (né le  à Beauceville, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville et avec les Foreurs de Val d'Or. Il a participé au tournoi de la Coupe Memorial en 2001 sans toutefois le gagner. Par la suite, il joignit les Aeros de Houston de la LAH. En 2002-2003, il gagna la Coupe Calder avec les Aeros de Houston. Il partagea la saison suivante entre les Aeros et le Wild du Minnesota. En 2005-2006, il s'imposa finalement de façon définitive avec le Wild où il évolua jusqu'à la saison 2008/2009, puis il joua une saison avec les Lightning de Tampa Bay. Après un bref passage en Finlande à Espoo Blues, il signa un contrat avec le club suisse du HC Ambri-Piotta jusqu'à la fin de la saison 2010/2011.

Le , il a été échangé au Wild du Minnesota, avec Kurtis Foster, Nick Palmieri et un choix de  des Capitals de Washington contre Marek Židlický.

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1997-1998 ||Beauce-Amiante ||QAAA ||21 ||20 ||17 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Commandeurs de Lévis ||QAAA ||14 ||3 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||65 ||6 ||13 ||19 ||35 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||22 ||1 ||4 ||5 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||50 ||14 ||28 ||42 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||68 ||48 ||67 ||115 ||90 ||21 ||15 ||18 ||33 ||42 
|-
|2001 ||Foreurs de Val-d'Or ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
|2001-2002 ||Aeros de Houston ||LAH ||77 ||13 ||22 ||35 ||113 ||14 ||2 ||4 ||6 ||20
|-
|2002-2003 ||Aeros de Houston ||LAH ||29 ||8 ||4 ||12 ||43 ||23 ||7 ||11 ||18 ||12
|-
|2002-2003 ||Wild du Minnesota ||LNH ||38 ||3 ||2 ||5 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Aeros de Houston ||LAH ||64 ||13 ||25 ||38 ||66 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2003-2004 ||Wild du Minnesota ||LNH ||19 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Aeros de Houston ||LAH ||59 ||15 ||24 ||39 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Wild du Minnesota ||LNH ||71 ||7 ||9 ||16 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wild du Minnesota ||LNH ||75 ||7 ||11 ||18 ||47 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 ||Wild du Minnesota ||LNH ||77 ||11 ||7 ||18 ||61 ||6 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|2008-2009 ||Wild du Minnesota ||LNH ||81 ||13 ||10 ||23 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||77 || 3 || 6 || 9 || 48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||25 || 1||6 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||7 || 0||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Devils d'Albany ||LAH ||40 || 11 || 11 || 22 || 53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|rowspan="2"|2011-2012 ||Devils du New Jersey ||LNH ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Wild du Minnesota || LNH ||21 || 0 || 2 || 2 || 15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 ||Wild du Minnesota || LNH || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 33|| 3|| 5|| 8|| 45|| 3|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 34 || 5 || 9 || 14 || 33 || - || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 34 || 3 || 0 || 3 || 21 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 10 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 60 || 5 || 15 || 20 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oji Eagles || Asia League || 28 || 13 || 17 || 30 || 108 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Oji Eagles || Asia League || 48 || 12 || 30 || 42 || 123 || 2 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2017-2018 || Oji Eagles || Asia League || 28 || 8 || 8 || 16 || 56 || 12 ||6 || 4 || 10 || 35

| 494 || 49 || 55 || 104 || 338 || 17 || 0 || 0 || 0 || 35

Honneurs et trophées 
2003 : remporta la Coupe Calder avec les Aeros de Houston.

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Wild de l'Iowa
Attaquant de hockey sur glace